Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programada para ser realizada em Santiago, Chile, de 22 de outubro a 3 de novembro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 150 vagas para cavaleiros e amazonas (44 no adestramento, 46 no CCE e 60 nos saltos) estarão disponíveis para classificação. Um máximo de 12 atletas podem competir por uma nação entre todos os eventos (máximo de quatro por disciplina). Os atletas se classificaram através de diversos eventos classificatórios e pelo ranking.

Se uma nação não classificar uma equipe no hipismo, pode inscrever no máximo dois atletas individuais por disciplina. Uma equipe pode ser composta por três ou quatro ginetes, significando que, se houver realocação, nações com dois atletas individuais podem classificar equipes, respeitando o número máximo de equipes permitidas por disciplina.

Sumário de classificação
Um total de 7 nações classificaram atletas.

Linha do tempo

Adestramento
Um total de 8 equipes de quatro (ou três) atletas cada irão se classificar, juntamente com 12 atletas individuais classificados, para um total de 44 atletas.

Equipe

Individual

CCE
Um total de 10 equipes de quatro (ou três) atletas cada irão se classificar, juntamente com 6 atletas individuais classificados, para um total de 46 atletas.

Equipe

Individual

Saltos
Um total de 12 equipes de quatro (ou três) atletas cada irão se classificar, juntamente com 12 atletas individuais classificados, para um total de 60 atletas.

Equipe

Individual

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023